Верпаковскис — фамилия футболистов, отца и сына:

 Верпаковскис, Илмар (1958—2022) — советский и латвийский футболист и тренер.
 Верпаковскис, Марис (род. 1979) — латвийский футболист.